Bibb County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Bibb County (Alabama) – okres státu Alabama
 Bibb County (Georgie) – okres státu Georgie